Berlínská smlouva může být:

 Berlínská smlouva (1742)
 Berlínská smlouva (1878)
 Berlínská smlouva (1885)
 Berlínská smlouva (1889) 
 Berlínská smlouva (1899)
 Berlínská smlouva (1921) 
 Berlínská smlouva (1926)

Související články 
 Berlínská deklarace